Леос:

 Леос — древнеафинский герой-эпоним.
 Леос, Николас (1928—2019) — парагвайский футбольный функционер.
 Леос Каракс (род. 1960) — французский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Топонимы
 Леос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.